Еле́на Алексе́ева:
 Алексеева, Елена Евгеньевна (род. 1990) — российская натурбанистка.
 Алексеева, Елена Павловна (род. 1948) — российская актриса.